Frühlingsberg bezeichnet

 Frühlingsberg (Cunewalde), Ortslage von Cunewalde, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Frühlingsberg (Schwäbisch Hall), Wohnplatz von Gailenkirchen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Frühlingsberg (Sohland an der Spree) (353 m), Berg im Lausitzer Bergland im Gebiet der Gemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch
 Am Frühlingsberg, bis 1938 Wendisch-Sohland, Ortslage von Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen